Hutchinson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hutchinson House (Florida), ID-Nr. 77000404
 Hutchinson House (New Jersey), ID-Nr. 73002201
 Hutchinson House (South Carolina), ID-Nr. 86003218